Příjmení Vonášek, přechýleně Vonášková, nosí více významných osobností:

 Jana Vonášková-Nováková (* 1979) – česká houslistka, členka Smetanova tria
 Roman Vonášek (* 1968) – český fotbalový záložník a reprezentant
 Václav Vonášek (* 1980) – český fagotista
 Václav Vonášek (fotbalista) (1927–?) – český fotbalista a funkcionář

Česká příjmení